Les Unas sont une race d'extraterrestres de l'univers de Stargate SG-1.
Ounas est le dernier souverain de la  pharaonique.